Svanström är ett svenskt efternamn och bars 2013 av 1752 svenskar, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Personer med efternamnet Svanström
 Erika Svanström (född 1978), kristdemokratisk politiker 
 Frans Svanström (1832–1909), företagare
 Gustava Svanström (1874–1935), författare
 Harald Svanström (1856–1935), militär
 Ivan Svanström (1918–1984), lantbrukare och riksdagspolitiker 
 Karin Swanström (1873-1942), skådespelare
 Lars Swanström (1868–1939), bokförläggare
 Leif Svanström (1943–2023), professor, läkare och specialist i socialmedicin
 Malin Svahnström (född 1980), simmare 
 Martin Svanström (född 1989), jazzmusiker 
 Peter Arvid Svanström (1884–1935), borgmästare
 Ragnar Svanström (1904–1988), historiker
 Richard Svanström (1889–1946), skådespelare
 Stefan Svanström (född 1972), pr-konsult och kristdemokratisk politiker
 Tommy Svanström (född 1945) , violoncellist
 Yvonne Svanström (född 1965), ekonomisk historiker

Källor 

Svenska efternamn